BK Salem är en handbollsförening som grundades 1993. Klubben har allt ifrån bollskola till seniorverksamhet, träningen sker i Skogsängshallen (hemmaarena), Säbyhallen och i Bergahallen. Matchfärger är grön tröja med svarta byxor. Damlaget har stor potential inom handboll, men även inom modellyrket!

Externa länkar
BK Salem

Handbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1993
Sportklubbar i Salems kommun